Die 5000 m im Eisschnelllauf der Frauen bei den Olympischen Winterspielen 1994 wurden am 25. Februar in der Hamar olympiahall ausgetragen.

Olympiasiegerin wurde Claudia Pechstein aus Deutschland vor ihrer Landsfrau Gunda Niemann. Bronze sicherte sich Ljudmila Prokaschowa die Japanerin Hiromi Yamamoto.

Bestehende Rekorde 
Folgende Rekorde waren vor dem Wettkampf gültig:

Während des Wettkampfes wurden keine neuen Rekorde aufgestellt.

Ergebnisse

Weblinks 

 Ergebnisse

5000 m (Frauen)
Fraueneisschnelllaufwettbewerb